

Свирани — село, Берестейська область, Барановицький район, Жемчужненська сільська рада.
 Свирани — село, Вітебська область, Поставський район, Камайська сільська рада.
 Свирани — село, Вітебська область, Толочинський район, Вовковицька сільська рада.